Марија Цветкова (Софија, 6. маj 1989), познатија под својим уметничким именом Ариа,   бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Спотови на страним језицима  

Рођени 1989.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Софијци